Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Nederland. IJsland heeft geen ambassade in Nederland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Nederland
IJslandse